Hiromi je japonské křestní jméno užívané pro muže i ženy.

 Nositelé a nositelky jména

 Hiromi Jamamotová (* 1970) – japonská rychlobruslařka
 Hiromi Uehara (* 1979) – americká hudebnice
 Hiromi Ócuová (* 1984) – japonská rychlobruslařka